Andalouse est un adjectif féminin signifiant : relative à l'Andalousie.

Il est en outre utilisé dans divers contextes :

Toponymie

Andalouse : relatif à l'Andalousie.

Les Andalouses : station balnéaire algérienne à  au nord-ouest d'Oran.

Faune 
 Andalouse : lépidoptère vivant dans la péninsule ibérique.
 Mélitée andalouse : lépidoptère vivant dans la péninsule ibérique.
 Andalouse bleue : race de poule domestique d'origine andalouse.

Culture 
 Andalouse :  la musique arabo-andalouse, développée en Andalousie et au Maghreb à partir du .
 Danse andalouse : également appelée flamenco.
 La Gentille Andalouse : livre dont le titre original est Retrato de la loçana andaluza, publié à Venise en 1528.
 La Petite Andalouse : film muet français réalisé par Louis Feuillade et sorti en 1914.
 C'est une andalouse : chanson de Julien Clerc et Étienne Roda-Gil, 1974.
 Andalouse : titre interprété par Kendji Girac.

Gastronomie 
 Sauce andalouse : est une sauce typique belge servie traditionnellement avec les frites.

Corps d'état 
 Police andalouse : unité du corps national de police à disposition de la Junta de Andalucía.

Enseignement 
 École royale andalouse d'art équestre : la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre est basée à Jerez de la Frontera.

Voir aussi